Stavrodrómi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stavrodrómi (ort i Grekland, Nomós Serrón), Mellersta Makedonien, 
 Stavrodrómi (ort i Grekland, Nomós Péllis), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar